Naselja u Srbiji:
 Žunje (Brus, Srbija), naselje u sastavu općine Brus
 Žunje (Knić, Srbija), naselje u sastavu općine Knić